USS Boise — кораблі ВМС США, названі на честь міста Бойсі, штат Айдахо.

 USS Boise (CL-47) — легкий крейсер типу «Бруклін». Збудований у 1938 році. Брав участь у Другій світовій війні. У 1946 році виведений в резерв. У 1951 році проданий Аргентині, де отримав назву ARA Nueve de Julio (C-5). У 1977 році виключений зі складу флоту, у 1981 році зданий на злам.
 USS Boise (SSN-764) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1992 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни